Goudefroy ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Goudefroy (1880–1960), deutscher Eisenbahnbeamter
 Hans Goudefroy (1900–1961), deutscher Jurist und Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG